Василий Михайлович Бывшев (18 февраля 1922, деревня Старово, Тверская губерния — 5 апреля 1998, Санкт-Петербург) — советский и российский шахматист, мастер спорта СССР (1949), заслуженный тренер РСФСР (1972).

Биография 
По образованию — юрист.

Участник Великой Отечественной войны.

Участник трёх чемпионатов СССР, 14 чемпионатов Ленинграда.

В составе сборной Ленинграда победитель 3-го Первенства СССР между командами союзных республик (1953, играл на 3-й доске и завоевал серебряную медаль в индивидуальном зачёте) и серебряный призёр 4-го Первенства (1955).

Чемпион ДСО «Наука» (1952) и «Буревестник» (1961).

Участник 3-х командных кубков СССР в составе ДСО «Наука»: 1952 (выступал на 1-й доске, выиграл серебряную медаль в команде) и 1954 (выиграл 2 серебряные медали — в команде и в индивидульном зачёте), а также ДСО «Буревестник»: 1961 (выиграл 2 медали — золотую в команде и серебряную в индивидуальном зачёте).

В период с 1952 по 1998 работал тренером, среди его учеников — Ирина Левитина, Александр Халифман, Евгений Соложенкин.

Основные спортивные результаты

Награды 
 орден Отечественной войны II степени (6.4.1985)
 медаль «За оборону Москвы» (30.11.1944).

Примечания

Литература 
 
 
 Фёдоров В. Атакующий тренер // 64 — Шахматное обозрение. — 1982. — № 7. — С. 22.

Ссылки 
 Биография Василия Бывшева на сайте ФШР
 Выступления Василия Бывшева в Первенствах СССР между командами союзных республик
 Выступления Василия Бывшева в командных кубках СССР

Шахматисты СССР
Шахматисты России
Тренеры по шахматам
Педагоги и методисты Санкт-Петербургского городского дворца творчества юных
Артиллеристы Великой Отечественной войны